Орусъярви ():
 Орусъярви (деревня)
 Орусъярви (озеро)